

Letteratura 
Bersaglio mobile (The Moving Target) – romanzo del 1949 di Ross Macdonald

Cinema 
Bersaglio mobile – film del 1967 di Sergio Corbucci
007 - Bersaglio mobile (A View to a Kill) – film del 1985 di John Glen
Jack Taylor, bersaglio mobile (Cartel) – film del 1990 di John Stewart

Musica 
Bersaglio mobile – album del 1988 del cantante Gianni Togni

Televisione 
Bersaglio mobile – programma televisivo condotto da Enrico Mentana